БКС — аббревиатура:
 «Благушинский клуб спорта»
 БрокерКредитСервис
 «Британский клуб спорта»
 Британская королевская семья
 Белорусский корпус самообороны
 Блок пространственно-временной коммутации